Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Australië. IJsland heeft geen ambassade in Australië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Australië
IJslandse